Serhij Baszkirow – ukraiński piłkarz
Siergiej Baszkirow – rosyjski biathlonista